Бруклајн има више значења:
 Бруклајн (Масачусетс)
 Бруклајн (Мисури)